František Vlček je jméno a příjmení více významných osob:

 František Vlček (herec) – český herec
 František Vlček (překladatel) (1858-1925), český překladatel z němčiny, inženýr chemie
 František Vlček (kněz) (1903–1989) – český římskokatolický kněz a politický vězeň komunistického režimu
 František Vlček (scenárista) (1910–1981) – český scenárista